Romano Ferrauto ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Ferrauto (1903–1986), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Romano Ferrauto (geb. 1939), italienischer Politiker, Abgeordneter